Nagycserjés (Munkácsi járás)
 Nagycserjés (Huszti járás)